

Каменне — селище, Білохолуницький район, Кіровська область
 Каменне — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Каменне — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Каменне — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Каменне — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Каменне — село, Октябрський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Каменне — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Каменне — село, Шуміхинський округ, Курганська область
 Каменне — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Див. також 
 Велике Каменне
 Верхнє Каменне
 Кам'яне
 Нижнє Каменне

ru:Каменное